MDG steht für:
 Miljøpartiet De Grønne, norwegische Partei
 Millennium Development Goals, Millenniums-Entwicklungsziele der Vereinten Nationen
 Musikproduktion Dabringhaus & Grimm, eine Plattenfirma für klassische Musik aus Detmold
 Marion-Dönhoff-Gymnasium (Hamburg)
 Madagaskar (ISO-3166-Code)
 Air Madagascar (ICAO-Code), madagassische Fluggesellschaft
 Mudanjiang Hailang International Airport (IATA-Code), Flughafen von Mudanjiang, Provinz Heilongjiang, Volksrepublik China

MDg steht für:
 Ministerialdirigent, Beamter des höheren Dienstes in Deutschland

mdg steht für:
 Massalat (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Maba-Sprachen, Sprache der Massalat, der Untergruppe der Masalit

Abkürzung